En Pologne, Feliksów peut désigner : 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Feliksów, village du powiat de Kępno
 Feliksów, village du powiat de Turek

dans la voïvodie de Łódź
 Feliksów, village du powiat d'Opoczno
 Feliksów, village du powiat de Poddębice 
 Feliksów, village du powiat de Radomsko 
 Feliksów, village du powiat de Tomaszów Mazowiecki 
 Feliksów, village du powiat de Zgierz

dans la voïvodie de Lublin
 Feliksów, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Feliksów, village du powiat de Gostynin
 Feliksów, village du powiat de Sochaczew 
 Feliksów, village du powiat de Varsovie-ouest 
 Feliksów, village du powiat de Żyrardów